В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 7-5, 3-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (фінал)
  Ненсі Гюнтер (півфінал)
  Івонн Гулагонг (Переможниця)
  Франсуаза Дюрр (півфінал)

 Джулі Гелдман (чвертьфінал)
 Бетті Стеве (1-ше коло)
 Леслі Гант (2-ге коло)
 Лора Дюпон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974